Сатибек Ибраев (; 1887 год — 1964 год) — старший чабан колхоза «Куаныш» Коунрадского района Карагандинской области, Казахская ССР. Герой Социалистического Труда (1948).

С 1942 по 1952 года работал чабаном, старшим чабаном в колхозе «Куаныш» Коунрадского района.
На протяжении нескольких послевоенных зим сохранял поголовье отары без потерь, достигал высоких показателей по сбору каракуля и шерсти.

В 1947 году получил в среднем по 430 ягнят от 569 овцематок. Средний вес ягнят составил на 45 % больше от средних колхозных показателей. В 1948 году звания Героя Социалистического Труда «за получение высокой продуктивности животноводства в 1947 году при выполнении колхозом обязательных поставок сельскохозяйственных продуктов и плана развития животноводства».

Умер в 1964 году.

 Награды
 Герой Социалистического Труда — указом Президиума Верховного Совета СССР 23 июля 1948 года
 Орден Ленина

Примечания

Литература 
 Қарағанды. Қарағанды облысы: Энциклопедия. — Алматы: Атамұра, 2006. ISBN 9965-34-515-5